Termit bezeichnet:

 P-15 Termit, eine sowjetische schiffsgestützte Anti-Schiff-Lenkwaffe, siehe SS-N-2 Styx
 Termit-Massiv, ein Gebirge am Südrand der Sahara in Niger

Siehe auch:
 Thermit